140-ият източен меридиан или 140° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Азия, Тихия океан, остров Нова Гвинея, Индийския океан, Австралия, Индийския океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност с 40-и западен меридиан.

и140-и източен меридиан